Кубок Англии по футболу 2014/15 — 134-й сезон старейшего футбольного турнира в мире. 4-й раз подряд спонсором Кубка Англии является Budweiser. В турнире принимали участие 736 команд из Англии, Уэльса и Гернси.

Участники

Призовой фонд

Первый раунд 
Жеребьёвка Первого раунда прошла 27 октября 2014 года. В нём участвовало 80 команд, 32 из которых прошли из Четвёртого отборочного раунда и 48 представляют Футбольную лигу[3]. 48 клубов Футбольной лиги, которые попали в Первый раунд, включают в себя клубы из Первой и Второй Футбольных лиг. Клубами с наименьшим рейтингом, которые попали в этот раунд, являются Нортон Юнайтед и Уоррингтон Таун как единственные клубы, представляющие 8 уровень системы футбольных лиг.

Второй раунд 
Жеребьевка состоялась 10 ноября 2014 года. В матче между Сканторп Юнайтед и Вустер Сити был установлен рекорд по количеству реализованных ударов в серии послематчевых пенальти — 32. Матч между Милтон Кинс Донс и Честерфилдом пришлось переигрывать из-за участия в мачте незаявленного игрока Честерфилда.

Третий раунд 
Жеребьевка состоялась 8 декабря 2014 года.

Четвёртый раунд 
Жеребьевка состоялась 5 января 2015 года. На этом этапе Кембридж Юнайтед сотворил сенсацию, сыграв с Манчестер Юнайтед вничью со счётом 0:0, добившись переигровки. Также на этом этапе Вест Хэм Юнайтед был оштрафован на £71000 из-за участия в матче с Бристоль Сити Диафра Сако, который должен был в это время выступать на Кубке африканских наций за Сенегал, но отказался. Апелляция, поданная Бристоль Сити, не была удовлетворена.

Пятый раунд 
Жеребьевка состоялась 26 января 2015 года.

Шестой раунд 
Жеребьевка состоялась 16 февраля 2015 года. Дата переигровки матча Блэкберн Роверс — Ливерпуль пока не определена. Позже была объявлена дата 8 апреля.

Полуфиналы 
Жеребьевка состоялась 9 марта 2015 года

Финал

Примечания

Ссылки 

2014
Англия
Кубок Англии